Codrington (stad), plaats op het eiland Barbuda , binnen de eilandstaat Antigua en Barbuda
 Codringtons staalvink (Vidua codringtoni), vogel uit de familie van de Viduidae
 Codringtonlagune, lagune en natuurgebied op Barbuda

Personen
 Edward Codrington (1770-1851), Engels admiraal
 Giovanni Codrington (1988-), Nederlands sprinter (atletiek)